Demografia Panamy – ludność Panamy wynosi 3 661 868 (2013); 29% stanowi ludność w wieku do 15 lat (2010), 64,5% populacji było w wieku między 15 a 65 lat, a 6,6% to osoby w wieku 65 lat i starszych.

Struktury ludności 
Struktura ludności (01.07.2013) (szacunki – dane odnoszą się do prognoz, na podstawie spisu ludności z 2010 r.):

Struktura ludności (01.07.2014) (szacunki – dane odnoszą się do prognoz, na podstawie spisu ludności z 2010 r.):

Rozkład ludności 
Ponad połowa ludności mieszka w korytarzu metropolitarnym Panama-Colon.

Grupy etniczne 
W 2010 roku 65% ludności stanowili metysi, 9,2% czarni, 6,8% Mulaci, 6,7% biali i 6% Indianie.

Do grup etnicznych Panamy europejskiego pochodzenia zalicza się Brytyjczyków i Irlandczyków, Holendrów, Francuzów, Niemców, Włochów, Portugalczyków, Polaków, Rosjan i Ukraińców.

Ludność pochodzenia afrykańskiego to potomkowie niewolników przywożonych z Afryki Zachodniej. Drugą grupę stanowią imigranci z Barbadosu i Jamajki, którzy zatrudniani byli przy budowie Kanału Panamskiego.  Panamę zamieszkują również Arabowie i imigranci z Azji, głównie Chińczycy, Libańczycy, Palestyńczycy, Hindusi Pakistańczycy i Syryjczycy.

Rdzenni mieszkańcy (Indianie)

Języki 
Jest wiele języków, w tym siedem rdzennych języków (indiańskich), którymi mówi się w Panamie, chociaż hiszpański jest oficjalnym i dominującym językiem. Angielskim czasami posługuje wielu specjalistów i osoby pracujące w sektorze biznesowym lub państwowych sektorach społeczeństwa.

Religia 
Większość Panamczyków jest chrześcijanami, większość z nich to katolicy. Jest to wynik wielu wieków wpływów kolonialnych Hiszpanii. Inne religie są obecne w Panamie w związku z tolerancją i wolnością religijną obowiązującą w kraju. Należą do nich protestanci, żydzi, bahaiści, muzułmanie i hinduiści.
 Kościół rzymskokatolicki 79%, protestanci 17%, inne religie około 5%.

Statystyki demograficzne 
Rejestracja zdarzeń życiowych w Panamie jest niepełna. Departament Ludności Organizacji Narodów Zjednoczonych przygotował następujące szacunki.

Statystyka urodzeń i zgonów 
Źródło

CIA World Factbook 
Źródło 

Populacja
3 657 025 (2015)

Powierzchnia
75 420 km²

Gęstość zaludnienia
48,49 osób/km²

Czysty współczynnik migracji
-0,28 migrantów/1000 mieszkańców (2015)

Urbanizacja
ludność miejska: 66,6% ogółu ludności (2015)
tempo urbanizacji: 2,07% roczne tempo zmian (2010-15.)

Współczynnik umieralności niemowląt

cała populacja:
10,41 zgonów/1 000 żywych urodzeń

mężczyźni:
11,16 zgonów/1 000 żywych urodzeń

9,63 zgonów/1000 urodzeń żywych (2015)

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

cała populacja:
78,47 lat

mężczyźni:
75,67 lat

kobiety:
81,39 lat (2015)

Dzietność
2,35 (2015)

Stosowanie antykoncepcji
52,2% (2009)

HIV/AIDS (2014)

Procent zakażonych wśród dorosłych:
0,65%

Liczba osób żyjących z HIV/AIDS:
16 600

Roczna liczba zgonów z powodu HIV/AIDS:
600

Przypisy 

Panama
Panama